Сьюзан Энн Блэйксли (; родилась 27 января 1956) — американская актриса озвучания и музыкального театра.

Среди её примечательных ролей — голоса Ванды, Анти-Ванды и миссис Тёрнер в мультсериале «Волшебные покровители»; и как голос Малефисенты в сериале Kingdom Hearts. В 2012 году Блэйксли получила премию «Овация» за главную женскую роль в мюзикле «Лучшие хиты Запретного Бродвея, volume 2».

Ранняя жизнь 
Сьюзан Энн Блэйксли родилась 27 января 1956 года и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Карьера 
Блэйксли выступала на сцене «Запретного Бродвея» с 1990 по 1994 год и работала хореографом шоу в 1994 году. Блэйксли выиграла премию «Музыкальная овация» в 2012 году за роль в «Величайших хитах Запретного Бродвея, volume 2».

Озвучка 
Блэйксли известна озвучиванием Ванды, Анти-Ванды и миссис Тернер в мультсериале «Волшебные покровители» с 2001 по 2017 году, в том числе 127 эпизодов этого телесериала.

Блэйксли много озвучивала для Диснея, включая анимационные фильмы и аттракционы в тематических парках Диснейленда, Мира Уолта Диснея и Токийского Диснейленда. Она озвучила Стервеллу Де Виль в фильме Диснея «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне».

Кроме того, Блэйксли участвовала в озвучивании:

 Кала в «Легенде о Тарзане» (заменяла Гленн Клоуз).
 Делорес Дерчето и мисс Берч в сериале «Американский дракон: Джейк Лонг» .
 Флора в аттракционе Свечение сумерек в токийском Диснейленде.
 Злая королева в «Kingdom Hearts Birth by Sleep».
 Ведьма в видеоигре «Brave» .
 Старая леди Кроули в мультсериале Рапунцель: Новая история (заменяла Пэт Кэрролл).
 Миссис Квакфастер в перезапуске мультсериала Утиные истории 2017 года

Блэйксли, пожалуй, больше всего известна фанатам Диснея за то, что она имитировала актрису Элеонор Одли в роли леди Тремейн во франшизе «Золушка»; Малефисенты в серии компьютерных игр Kingdom Hearts; и мадам Леота в аттракционе «Праздник особняка с привидениями» в Диснейленде.

Фильмография

Мультсериалы

Мультфильмы

Компьютерные игры

Театральные работы 
 Запретный Бродвей 1990, Восточный театр, Нью-Йорк, 1990
 Запретный Бродвей 1991, Театр Восток, 1991–92
 Запретное Рождество, Театр Восток , 1991–92
 Запретный Бродвей с участием Запретного Рождества , Театр Восток, 1992
 Запретный Бродвей 1993, Театр Восток, 1993
 Запретный Бродвей 1994, Восточный театр, 1994
 В двадцатом веке в роли доктора Джонсона, UCLA Freud Playhouse, Лос-Анджелес, 2003 г.
 Что если?, Главная сцена Гудзона, Лос-Анджелес, 2004 г.

Примечания 

Актрисы мюзиклов США
Актрисы театра США
Актрисы озвучивания США